Pedra Branca, in portoghese "pietra bianca", può riferirsi a:

 Pedra Branca, un comune brasiliano dello stato del Ceará.
 Pedra Branca, un comune brasiliano dello stato della Paraíba.
 Pedra Branca, isola di Singapore.
 Pedra Branca, isola della Tasmania.